

Дани сећања 

1350-е пне.